Volksunie van Estland (Eestimaa Rahvaliit), een voormalige politieke partij uit Estland
Erl (Tirol), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Tirol